Knock – miejscowość w wyspie Mull, w Argyll and Bute (Szkocja)
 Knock – miejscowość w Irlandii w hrabstwie Clare
 Knock – miejscowość w Lewis, w Hebrydy Zewnętrzne (Szkocja)
 Knock – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Knock – miejscowość w zachodniej części Irlandii w hrabstwie Mayo
 Knock – miejscowość w Moray (Szkocja)